Алексей Широков:
 Широков, Алексей Александрович (род. 1981) — латвийский хоккеист.
 Широков, Алексей Дмитриевич (род. 1989) — российский футболист.